Boom (à ne pas confondre avec Boum) peut faire référence à :

Toponymes 

 Boom, une commune de Belgique dans la province d'Anvers.
 Boom, une commune du Burkina Faso.
 Rivière Boom, un tributaire de la rivière Saint-Cyr (bassin hydrographique de la rivière des Outaouais) coulant dans le Lac-Nilgaut, puis dans la municipalité de Sheenboro, dans la municipalité régionale de comté (MRC) Pontiac, en Outaouais, au Québec, au Canada.

Cinéma 
 
 , film italien de Vittorio de Sica sorti en 1963 ;
 , film de Joseph Losey sorti en 1968 ;
 , film d'Andrea Zaccariello sorti en 1999 ;
 , film indien de Kaizad Gustad sorti en 2003.

Langage 

 une onomatopée pour désigner le bruit d'une explosion, au même titre que « Baoum ».

Musique

Groupe 

 , groupe pop fondé par Johnny Shentall ;
 , groupe de rock japonais ;
  (1953-...), pianiste du groupe  ;
 , groupe japonais de musique électronique.
 , un groupe (one man band) de rock alternatif argentin.

Festival 

 , festival biennal de musique électronique qui se tient au Portugal ;
 , festival de musique yougoslave.

Album 

 , album des  sorti en 1966.

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson présente dans ,  de la série télévisée  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , single du groupe POD présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Anastacia présente sur l'album  sorti le  ;
 , premier single de Royce da 5'9" présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Mario feat. Juvenile présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  feat. Sin Sizzerb présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Personnes 

 Irma Boom (1960-), une illustratrice et typographe néerlandaise.

Autres 
 Boom, un constructeur allemand de trikes depuis 1990 ;
 K Rupel Boom FC, un club de football belge de la ville de Boom ;
 Boom HEC, soirée étudiante créée dans les années 1950, qui aurait donné leur nom aux « boums» adolescentes des années 1960 et 1970 ;
 Baby boom, papy boom, des phénomènes démographiques ;
 Boom économique, période de forte croissance économique ;
 Boom Izanagi, le nom donné à la période de forte croissance économique continue qui avait eu lieu entre  et  au Japon ;
 Toon Boom, un logiciel destiné à la réalisation et à l'animation en 2D ;
 Boom : Gagner ne tient qu'à un fil !, jeu télévisé de TF1 ;
 Boom, un projet d'avion supersonique de transport de passagers, développé par Boom Technology.

Voir aussi 
 

Onomatopée
Homonymie de titre